Schwanheim est un toponyme pouvant désigner :

Schwanheim, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest en Rhénanie-Palatinat
 Schwanheim, district de Francfort-sur-le-Main
 Une partie de la ville de Bensheim en Hesse
 Une partie de la ville de Schönbrunn en Bade-Wurtemberg

Homonymie
Homonymie de toponyme